Cailly steht für:

 Cailly (Seine-Maritime), französische Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Cailly-sur-Eure, französische Gemeinde im Département Eure
 Cailly (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Seine